Покро́вское — деревня в составе Шалдежского сельсовета городского округа Семёновский Нижегородской области России.

Деревня располагается на правом берегу реки Керженец.

Образовалась в середине XVII века.

В деревне Покровское родился поэт Борис Корнилов (1907—1938).

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты городского округа Семёновский